Die Poolbillard-Europameisterschaft 2009 war ein Poolbillardturnier, das vom 16. bis zum 25. April im Wellness & Sporthotel Alpina in St. Johann im Pongau stattfand. Zuständig für die Organisation war der europäische Poolbillardverband EPBF.

Die knapp 10.000 Einwohner zählende Stadt war, nach 1985, bereits zum zweiten Mal Ausrichter der EM. Es nahmen insgesamt über 300 der besten Sportler und Sportlerinnen aus insgesamt 34 Nationen teil. Der Veranstaltungsort fasste etwa 800 Zuschauer.

Ausgespielt wurden die Poolbillarddisziplinen 8-Ball, 9-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer; wobei die Rollstuhlfahrer allerdings nur die Titel im 8-Ball und 9-Ball; nicht jedoch im 14/1 endlos ausspielen.

Erfolgreichste Spielerin war die Österreicherin Jasmin Ouschan mit Goldmedaillen im 8-Ball und 9-Ball.

Zeitplan & Format 
Zunächst wurden die Titel im 14/1 endlos ausgetragen, die in der Zeit vom 16. bis zum 18. April angesetzt waren. Es folgten die Wettbewerbe in der Disziplin 8-Ball, die zwischen dem 19. und 21. April ausgespielt wurden. Den Abschluss bildete dann 9-Ball, das zwischen 21. und 25. April auf dem Programm stand. 

Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel-K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss) ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16 und bei den Rollstuhlfahrern 4). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer 

Bei den Rollstuhlfahrern wird im Doppel-K.-o.-System gespielt, bis nur noch vier Sportler im Turnier sind, daher werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Halbfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2009
Europameisterschaft
Billardturnier in St. Johann im Pongau